Копривница је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 86 становника.

Демографија

Познате личности 

 Милунка Савић — српска хероина Балканских ратова и Првог светског рата, наредник у Другом пуку српске војске „Књаз Михаило“, жена са највише одликовања у историји ратовања.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Град Нови Пазар
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији